Женн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Женн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду